{{Музичний альбом
| Назва = Punk Goes Pop 4
| Тип = Компіляція 
| Виконавець = Punk Goes...
| Обкладинка = Punk_goes_pop_4.jpg
| Колір =
| Випущено =  21 листопада 2011
| Записаний =
| Жанр = пост-хардкор, поп-панк, металкор, пост-хардкор, електронікор
| Тривалість = 	55:05
| Лейбл = Fearless Records
| Продюсери =
| Країна = США
| Огляди = 
| Попередній = Punk Goes X (2011)
| Рік =2011
| Наступний = Punk Goes Pop 5 (2012)
}}

Punk Goes Pop 4 — дванадцята збірка з серії Punk Goes... та четверта з циклу Punk Goes Pop'', видана 21 листопада 2011 року на Fearless Records. Альбом складається з кавер-версій відомих поп пісень, які виконують різні гурти та виконавці у стилі металкор, пост-хардкор, електронікор. 22 вересня 2011 року на MTV Buzzworthy був оголошений кінцевий трек-ліст альбому. Альбом Punk Goes Pop 4 дебютував на 92 місці у Billboard 200.

Список треків

Японське видання
Японське видання альбому містить ще три додаткові треки:

Bonus CD
 Breathe Carolina – "Wooly"
 Every Avenue – "Fall Apart"
 Go Radio – "Goodnight Moon"
 A Skylit Drive – "The Cali Buds"
 Chunk! No, Captain Chunk! – "In Friends We Trust"
 Blessthefall – "Promised Ones"
 Motionless in White – "Immaculate Misconception"
 Sparks the Rescue – "Worst Thing I've Been Cursed With"
 For All Those Sleeping – "I'm Not Dead Yet"
 The Word Alive – "2012"

Примітки